Heimann:
 Heimann Holländer
 Paul Heimann